Вале, або Валле — власна назва.

Топоніми

Вале (Грузія)

Валле-Агрикола
 Ла-Валле-Агордіна
 Валле-Аурелія (станція метро)
 Валле-Аурина
 Валле-делл'Анджело
 Валле-ді-Казієс
 Валле-Кастеллана
 Валле-Ломелліна
 Валле-Моссо
 Валле-Салімбене
 Валле-Сан-Ніколао
 Джиффоні-Валле-П'яна
 Коста-Валле-Іманья
 Сан-Вінченцо-Валле-Ровето
 Сант-Андреа-делла-Валле
 Фуїп'яно-Валле-Іманья

Вале (Санта-Марія-да-Фейра) — парафія.
 Вале-Бенфейту — парафія.
 Вале-да-Порка — парафія.
 Вале-да-Сеньора-да-Повуа — парафія.
 Вале-даш-Фонтеш — парафія.
 Вале-де-Ашнеш — парафія.
 Вале-де-Бору — парафія.
 Вале-де-Варгу — парафія.
 Вале-де-Говіняш — парафія.
 Вале-де-Жанейру — парафія.
 Вале-де-Камбра — муніципалітет.
 Валле — стара назва Вале-де-Камбра.
 Вале-да-Мадре — парафія.
 Вале-ду-Параїзу (Португалія) — парафія.
 Вале-де-Порку — парафія.
 Вале-де-Прадуш — парафія.
 Вале-де-Празереш — парафія.
 Вале-де-Салгейру — парафія.
 Вале-де-Сантіагу — парафія.
 Вале-де-Теляш — парафія.
 Вале-де-Фрадеш — парафія.
 Вале-Перейру — парафія.
 Вале-Формозу — парафія.
 Вале-Фрешозу — парафія.
 Канеду, Вале і Віла-Майор
 Сан-Кошме-ду-Вале — парафія.
 Сан-Мартіню-ду-Вале — парафія.

Анінішу-дін-Вале
 Белін-Вале
 Болінтін-Вале
 Бурсук-Вале 
 Вале (Клуж)
 Вале (Сібіу)
 Вале (Харгіта)
 Вале-ин-Жос
 Войтештій-дін-Вале
 Драгомірешть-Вале
 Драгомірешть-Вале (комуна)
 Зореній-де-Вале 
 Киндешть-Вале 
 Корбій-дін-Вале
 Космештій-Вале
 Костештій-дін-Вале (комуна)
 Костештій-дін-Вале
 Курсешть-Вале
 Лінія-дін-Вале
 Лінія-пе-Вале
 Ліснеу-Вале 
 Мілкову-дін-Вале
 Мозеченій-Вале
 Орешень-Вале 
 Педурою-дін-Вале
 Петроая-Вале  
 Пириу-де-Вале 
 Потлоджень-Вале
 Редоєшть-Вале
 Роминешть-Вале
 Сегарча-Вале
 Сегарча-Вале (комуна)
 Сесеній-пе-Вале
 Синтежуде-Вале 
 Скіту-дін-Вале
 Фрасін-Вале
 Цуцканій-дін-Вале
 Чоленештій-дін-Вале  
 Шесурі-Спермезеу-Вале

Вале (Комен)

Вале (Мерт і Мозель) 
 Вале (Верхня Сона) 
 Валле (Франція) 
 Валле-ан-Фань

Вале (кантон)